Corrida Internacional de São Silvestre je mezinárodní závod ve vytrvalostním běhu, který se koná v ulicích brazilského města São Paulo. Běží se každoročně 31. prosince a je pojmenován po Silvestru I.

Akci založil v roce 1925 mediální magnát Cásper Líbero. Původně byla určena pouze závodníkům, kteří mají brazilské občanství nebo žijí v Brazílii trvale, od roku 1945 byl běh otevřen pro účastníky z dalších jihoamerických zemí a od roku 1947 může nastoupit kdokoli. První ročník měl šedesát účastníků, v současnosti se počet závodníků pohybuje okolo třiceti tisíc. V roce 1975 byla přidána také ženská kategorie. Původní délka byla 6,2 km, od roku 1991 trať měří 15 km.

Nejúspěšnějším startujícím je Paul Tergat z Keni, který vyhrál pětkrát a je také držitelem traťového rekordu 43:12 min.

Vítězové

Muži

Ženy

Reference 

Atletické soutěže
Sport v São Paulu
Vzniklo 1925